Origin Pacific Airways
 OGN (chaîne télévisée)
 Open Glider Network